Lechnergraben oder Lechner Graben ist der Name folgender Gewässer:

 Lechnergraben (Heidbach), linker Zufluss des hier noch Heidbach genannten Auebachs (zur Schwarza (Leitha)) im Gemeindegebiet von Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Lechnergraben (Kößlarner Bach), linker Zufluss des Kößlarner Bachs (zum Inn) vor Ebertsfelden, Markt Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Lechnergraben (Moosach), rechter Zufluss der Moosach (Attel) vor der Weichinger Mühle, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lechner Graben, linker Zufluss der hier noch Ois genannten Ybbs bei Lehen, Markt Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich